Their Eyes Were Watching God ist der Originaltitel folgender Werke:

 Vor ihren Augen sahen sie Gott, Roman von Zora Neale Hurston (1937)
 Die Liebe stirbt nie, US-amerikanischer Film von Darnell Martin (2005)